são-tomeense – abitanti di São Thomé das Letras
são-tomeense – abitanti di São Tomé (Paraná)
são-tomeense – abitanti di São Tomé (Rio Grande do Norte)